Березовка 1-я — название населённых пунктов в России:

 Берёзовка 1-я — хутор в Новоаннинском районе Волгоградской области.
 Березовка 1-я — село в Петровском районе Саратовской области.
 Берёзовка 1-я — село в Мучкапском районе Тамбовской области.

См. также 
 Березовка 1
 Берёзовка
 Берёзовка 2-я